Джастин Даллас Курзель (; род. 3 августа 1974, Голер, Австралия) — австралийский кинорежиссёр и сценарист. Наиболее известен по экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» и фильму «Кредо убийцы», основанному на серии компьютерных игр «Assassin’s Creed».

Биография 
Джастин Курзель родился 3 августа 1974 года в австралийском городе Голер. В семье было двое детей: сам Джастин и его брат Джед. Их детство прошло в этом же городе. В начале 1990-х годов Джастин вместе с братом переехал в Сидней и поступил там в Национальный Институт Драматического Искусства, чтобы изучать сценографию. В это время Джед создал музыкальную группу The Mess Hall и попросил брата снять на одну из их песен видеоклип, что тот и сделал. После этого Джастин принял решение продолжить заниматься режиссурой, которая и стала его основной профессией.

Сначала Джастин Курзель снимал рекламные ролики. В 2005 году он дебютировал в режиссуре, сняв короткометражный фильм «Синий язык». Дебют в полнометражном кино состоялся в 2011 году: Джастин Курзель снял криминальную драму «Снежный город». За этот фильм он был награждён Премией австралийской академии кинематографа и телевидения за лучшую режиссуру и на Каннском фестивале 2011 года — призом международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) — специальное упоминание. В 2013 году Курзель выступил режиссёром новеллы «Boner McPharlin’s Moll», которая является частью альманаха «10 мгновений судьбы» писателя Тима Уинтона.

В 2015 году снял фильм «Макбет» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях, который основан на одноимённой пьесе Уильяма Шекспира. Фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь, а сам Курзель номинировался на Премию британского независимого кино в качестве лучшего режиссёра.

В 2016 году вышел фильм Джастина Курзеля «Кредо убийцы», основанный на серии компьютерных игр Assassin’s Creed. Картина получила в основном негативные отзывы критиков и зрителей и при бюджете в 125 млн долларов собрала 241 млн долларов. Данная лента стала второй совместной картиной Джастина Курзеля, Майкла Фассбендера и Марион Котийяр, которые вместе работали над трагедией «Макбет».

Осенью 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера новой картины режиссера: о жизни знаменитого бандита Австралии Неда Келли. Вестерн «Подлинная история банды Келли» основан на романе Питера Кэри, принесшем автору вторую Букеровскую премию. В фильме сыграли Джордж Маккей, Рассел Кроу, Чарли Ханнэм, Николас Холт и другие. Он выйдет в российский прокат в середине января.

Известно, что Джастин займется режиссурой нескольких эпизодов сериала-адаптации романа «Шантарам» по заказу Apple TV.

Личная жизнь 
С 2002 года Джастин Курзель женат на австралийской актрисе Эсси Дэвис. У них есть двое детей, которые родились в 2006 году.

Фильмография

Награды и номинации 
 2010 год
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) — специальное упоминание
 Премия австралийской академии кинематографа и телевидения за лучшую режиссуру, фильм «Снежный город».
 2015 год
 Номинация на Золотую пальмовую ветвь за фильм «Макбет»
 Номинация на Премию британского независимого кино за лучшую режиссуру, фильм «Макбет»

Примечания 

Лауреаты премии AACTA за лучшую режиссуру